Zowen ist der deutsche Name von Dörfern in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Sowno (Płoty) (bis 1945: Zowen, Kreis Regenwalde)
 Sowno (Sianów) (bis 1945: Alt Zowen, Kreis Schlawe)
 Sowinko (bis 1945: Neu Zowen, Kreis Schlawe)